Серге́й Шереме́тев:
 Шереметев, Сергей Алексеевич (1836—1896) — командующий войсками Кавказского военного округа.
 Шереметев, Сергей Васильевич (1786—1834) — штабс-ротмистр казачьего полка, участник Бородинского сражения, камергер.
 Шереметев, Сергей Васильевич (1792—1866) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года, тайный советник.
 Шереметев, Сергей Владимирович (1880—1968) — полковник, волынский вице-губернатор.
 Шереметев, Сергей Дмитриевич (1844—1918) — русский государственный деятель, коллекционер, историк.